«Передчуття́» — дебютний альбом гурту «Тиранія», записаний 2006 року. Виконаний у жанрах готичний та дум-метал. Виданий за кошти учасників гурту у невеликій кількості. Існують дві версії альбому. У 2006 році він був записаний, проте без Богдана Торчило, оскільки він не був у складі гурту. У 2007 році був дозаписаний голос Торчила.

Список композицій

Склад гурту на момент запису 
 Торчило Богдан — вокал
 Трохлюк Ольга — вокал
 Дехтяр Роман — гітара
 Вишневський Валентин — гітара
 Пілат В'ячеслав — бас
 Ковальчук Роман — клавішні

Див. також 
 Готичний метал

Дебютні альбоми 2006
Альбоми гурту Тиранія